Семён Агафонович Бижеич (1763—1838) — директор канцелярии Военного министерства, член Совета военного министра, чиновник 3-го класса.

Биография 
Родился в 1763 году. На службу определён 11 апреля 1782 года в Могилёвскую уголовную палату, где 11 апреля 1785 года был произведён в коллежские регистраторы.

16 октября 1794 года Бижеич был переведён адъютантом к Симбирскому и Уфимскому генерал-губернатору С. К. Вязмитинову, а 31 декабря того же года зачислен штатным секретарём его канцелярии. 23 февраля 1797 года произведён в коллежские асессоры и 16 сентября того же года переведён советником во Владимирское губернское правление. Прослужив полгода, он был здесь произведён в надворные советники.

10 февраля 1802 года Бижеич был назначен обер-секретарём Военной коллегии, с производством в коллежские советники. По образовании министерств, с учреждением департамента министра военных сухопутных сил, 26 февраля 1803 года был переведён в департамент экспедитором, где 13 мая 1806 года произведён в статские советники. 1 января 1810 года назначен помощником статс-секретаря Государственного совета по департаменту военных дел. В следующем году, с 12 марта, участвовал в качестве редактора в комиссии по составлению воинских уставов. 1 января 1812 года произведён в действительные статские советники, а с изданием нового учреждения министерств, 28 февраля, назначен директором общей канцелярии военного министра.

В 1815 году канцелярия была преобразована, но её директор Бижеич сохранил свою должность, которую и занимал до 10 мая 1828 года, когда был назначен членом Совета военного министра. В это же время он был произведён в чиновники 3-го класса, а по преобразовании в 1832 году Совета военного министра в Военный совет Российской империи, был оставлен за штатом и 1 января 1833 года назначен членом Комиссии прошений.

Скончался 21 июня 1838 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

Многолетняя служба Бижеича в канцелярии Военного министерства, в течение которой он семь лет был экспедитором и около семнадцати лет директором канцелярии характеризуются плодотворной деятельностью на пользу этого учреждения. Бижеич отличался необыкновенной трудоспособностью и знанием дела.

Награды 
Среди прочих наград Бижеич имел ордена:
 Орден Святого Владимира 4-й степени (30 августа 1810 года)
 Орден Святой Анны 2-й степени с алмазными знаками
 Орден Святой Анны 1-й степени с алмазными знаками (6 декабря 1827 года)
 Орден Святого Владимира 3-й степени
 Орден Святого Владимира 2-й степени

Семья 
Его жена Любовь Ивановна (1770—1816), их дети:
 Илья был генерал-лейтенантом и занимал должность старшего офицера при генерал-инспекторе всей артиллерии русской армии.
 Михаил был коллежским советником и также служил чиновником в Военном министерстве.
 Мария (1798—1845), жена историка Д. И. Ахшарумова.
 Анна (1799—1864).

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — М., 2009. — С. 157. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Столетие Военного министерства. 1802—1902. Т. III, отд. IV. Затворницкий Н. М. Память о членах Военного совета. — СПб., 1907. — С. 101—102
 Столетие Военного министерства. 1802—1902. Т. III, отд. V. Затворницкий Н. М. Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии Военного министерства с 1802 по 1902 г. включительно. — СПб., 1909. — С. 1—2, 108

Члены Военного совета Российской империи
Тайные советники